Arístil·los (Aristillos, Aristillus) fou un astrònom grec que va viure vers el 233 aC. Va escriure una obra sobre estrelles fixes que fou usada per Hiparc i Claudi Ptolemeu.

Epònim 
 El cràter lunar Arístil·los honora la seva memòria.

Referències 

Arístillos
Arístillos
Persones de Samos de l'antiguitat